Никола́й Ма́сленников:
 Масленников, Николай Александрович (1933—1992) — советский футболист.
 Масленников, Николай Арсеньевич (1916—1986) — ректор Харьковского авиационного института.
 Масленников, Николай Дмитриевич (1932—2002) — советский хозяйственный, партийный и государственный деятель, директор Тульского оружейного завода.
 Масленников, Николай Иванович (1921—2013) — советский партийный и государственный деятель, Первый секретарь Горьковского обкома КПСС.
 Масленников, Николай Кузьмич (1897—1972) — советский военачальник, генерал-майор.
 Масленников, Николай Петрович (1920—2001) — Герой Советского Союза.